Säsongen 2017/2018 var Tottenham Hotspurs 26:e säsong i Premier League och 40:e säsongen i rad i den högsta divisionen i det engelska ligasystemet. Utöver Premier League deltog klubben i Champions League, FA-cupen och Engelska Ligacupen. Till följd av rekonstruktionen av White Hart Lane spelade Tottenham Hotspur alla sina hemmamatcher i Wembley Stadium under hela säsongen, med en kapacitet av 90 000 åskådare. Säsongen markerades även av ett byte av ställeverantör, då Nike tog över rollen från Under Armour.

Säsongen pågick mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018.

Spelartrupp

Övergångar

Släppta

Lån ut

In

Ut

Sammanlagd övergångsaktivitet

Utgifter
Sommar:  £87,000,000

Vinter:  £25,000,000

Totalt:  £112,000,000

Inkomster
Sommar:  £76,750,000

Vinter:  £0

Totalt:  £76,750,000

Net total
Sommar:  £10,250,000

Vinter:  £25,000,000

Totalt:  £35,250,000

Vänskapsmatcher

Försäsong
På den 21 mars 2017 meddelade klubben att de skulle delta i 2017 International Champions Cup, med matcher mot Paris Saint-Germain, Roma och Manchester City i USA. Den 4 juli 2017 meddelade klubben att de skulle spela en vänskapsmatch mot Juventus i Wembley Stadium. Tottenham Hotspur spelade även en match bakom stängda dörrar på hemmaplan mot Leyton Orient på den 12 juli 2017.

Vänskapsmatcher

2017 International Champions Cup

Tävlingar

Överblick

Premier League

Ligatabell

Sammanfattning av resultat

Matcher 
Matchschemat släpptes den 14 juni 2017.

FA-cupen 

Tottenham gick in i tävlingen från tredje rundan och blev lottade en hemmamatch mot AFC Wimbledon.

Engelska Ligacupen 

Tottenham gick in i tävlingen från tredje rundan och blev lottade hemma mot Barnsley. Tottenham lottades även fjärde rundan mot West Ham United på hemmaplan.

Uefa Champions League

Gruppspel

Lottningen hölls den 24 augusti 2017, och Tottenham lottades i samma grupp som Real Madrid, Borussia Dortmund och APOEL.

Referenser 

Tottenham Hotspur FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2017/2018